Алексей Алексеевич Федькин (род. 9 января 1963, Новокузнецк, Кемеровская область) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 9 января 1963 года в Новокузнецке Кемеровской области.

В 1982 году окончил Кузнецкий металлургический техникум города Новокузнецка. Приехал в Ленинград и поступил на географический факультет Ленинградского Университета. Ходил в Студенческий театр Университета. По окончании 1 курса попробовал поступить в театральный институт. Сам того не ожидая — поступил.

В 1983 году поступил в Ленинградский институт Театра Музыки и Кинематографии, а в 1987 году окончил. Курс профессора Кацмана А. И.

В 1987 году окончил ЛГИТМиК (курс А. И. Кацмана). Стал работать сначала в Ленинградском Академическом театре Комедии имени Акимов, затем в ТЮЗе имени Брянцева. В настоящее время является актёром театра «Приют комедианта». Принимает участие в спектаклях театра «Русская антреприза имени А. А. Миронова».

Карьера в кино 
Карьеру в кино Алексей начал с небольших ролей, но в известных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей-1,2,5», «Агент национальной безопасности-1,2», «Крот», «Тайны следствия-5», «Янтарный барон» и многих других…

и уже немного позже, появились и главные роли. Из последних которых фильм, «Охота» (роль : майор Осин), «Духлесс» и другие.

Театральные работы 
 Театр «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» имени А.Миронова «Мёртвые души» реж. В.Фурман — Ноздрёв, «Обломов» реж. В.Фурман — Тарантьев
 Театр «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА» «Плутни Скапена» реж. И.Коняев — Аргант
«Заноза» реж. Д.Якубовский. — Жан «Коварство и любовь» реж. В.Бархатов — Вурм

Награды 
Лауреат конкурса Яхонтова 1987 год, где занял почётное 2-e место

Фильмография 

 2020 — «Проспект Обороны», полковник Костин, НТВ
 2020 — «Первый отдел», реж. Денис Нейманд, роль Валерий Алексеевич Исаков, генерал полиции. НТВ
 2020 — «Реализация 2», роль-Галкин Валентин Фёдорович .НТВ
 2019 — «Коридор бессмертия», роль — Леонид Говоров
 2019 — «Сколько живёт любовь», реж. Д.Елеонский, роль Николай,Канал Домашний
 2019 — «Подкидыш», хозяин казино.1канал
 2018 — «Мажор», Олигарх.1канал
 2018 — «Фальшивый флаг», реж. С.Чекалов, роль — генерал Карцев, канал НТВ
 2018 — «Герой по вызову», реж. А.Зайцева, роль — Игорь Викторович Князев, канал НТВ
 2018 — «Порт», реж. Нурбек Эген, роль — генерал Кайзера, канал ОРТ 1
 2018 — «Алиби», роль — Игорь Цыплаков
 2018 — «Реализация», роль — Валентин Фёдорович Галкин, советник губернатора
 2017 — «Обратный отсчёт», реж. С.Попов, роль — Манский
 2017 — «Налёт», 1 Канал, Реж. К.Оганесян, роль — Калужный
 2017 — «Что и требовалось доказать», 1 Канал, реж. О.Петян, роль — Сергей Субботин.
 2017 — «Инспектор Купер», следователь Чуйкин. Фильм 9.Фильм 10
 2017 — «Найти мужа Дарьи Климовой», реж. И.Мережко, роль — Климов
 2017 — «Елена Прекрасная», реж. П.Майков, роль — Олег
 2017 — «Чужое лицо» (фильм 7-й), реж. Иван Криворучко (мл.), Григорий Жихаревич, роль — Фёдор Алексеевич Абалкин, начальник службы безопасности банка
 2017 — «Милицейская сага» (в производстве), прокурор Букреев
 2016 — «Шаман»,, НТВ,,реж. М.Кубринский, роль Чернышёв
 2015 — «Жизнь только начинается», реж. С.Иванов, Централ Партнёршип, роль Лев
 2015 — «Непридуманная жизнь», реж Ф.Шабанов, Канал Россия, ВайтМедиа, сериал, Пыжевский (главная роль)
 2015 — «Духless 2», реж. Р. Прыгунов, Art Pictures, Полный метр, Георгий Иванович Бероев (роль второго плана)
 2014 — «Тест на беременность», реж. Михаил Вайнберг, 1канал, RWS, сериал, Вадик, продюсер Меридианы (роль второго плана)
 2014 — «Такая работа», реж. Д.Изместьев, 5 Канал, RWS, сериал, серия — В хоккей играют настоящие мужчины. Мартов (владелец хоккейной команды (главная роль в серии),
 2014 — «Наставник», реж. Г.Жихаревич, компания НТВ, Графити-Фильм, мини сериал, подполковник Жебич (роль второго плана)
 2014 — «Григорий Р.», реж. А.Малюков, 1 Канал, Росмедиапродакшен, 8 серий, журналист (эпизод)
 2014 — «Сердце ангела», Реж. Илья Казанков, роль — Сергей Ольшанский
 2014 — «Охота», реж. С.Иванов, компания НТВ, Кино, НТВ, мини-сериал, Валерий Георгиевич Осин, майор внутренней безопасности, (главная роль)
 2013 — «Улицы разбитых фонарей-13», реж. А.Аверков, НТВ, Навигатор, сериал, Вербин (главная роль в серии) 2013 Возвращение убийцы | 32-я серия
 2013 — «Папа в законе», реж. С.Иванов, Амедиа Продакшен, Россия-1, мини-сериал, Анатолий Шеин хозяин адвокатской конторы (роль второго плана)
 2013 — «Морские дьяволы. Смерч», реж. С.Васильев, Гамма-Продакшен, НТВ, сериал, Виктор Алексеевич Аистов (главная роль в серии) | 17-я серия, 18 серия, 19серия, 21серия
 2013 — «Ментовские войны-7», реж. С.Раевский, Студия Панорама, НТВ, сериал, Дмитрий Валерьевич Губерниев глава районной администрации (главная роль в серии) Корм для акулы | Фильм № 6
 2013 — «Литейный» (8-й сезон), реж. И.Москвитин, компания ТрииксМедиа, НТВ, сериал, Алексей Алексеевич Чернышёв издатель (главная роль в серии) Бестселлер | 4-я серия
 2013 — «Кулинар-2», реж. А.Иванов. STAR Media (Россия, Украина) РЕН ТВ, сериал, Марк Лещенко (главная роль в серии) Мёртв до востребования /Фильм 7
 2012 — «Испытательный срок», реж. И.Нурисламов, ЛАНД СИНЕМА, канал Домашний, 2 серии, Вадим бизнесмен, муж Лены (эпизод)
 2012 — «Жена офицера» — реж. С.Басин,Россия 1,сериал, Крюков, майор военной прокуратуры
 2012 — «7 желаний», реж. В.Соколовский, ROCS FILMS (Россия, Украина), полный метр, эпизод
 2012 — «Ржавчина», реж. А.Балашёв, компания, Гамма Продакшен, НТВ, сериал, Андрей Михальцов, заместитель мэра, Огненный подряд (главная роль в серии)| Фильм № 10
 2012 — «Лесник», реж. М.Вассербаум, Мостелефильм, НТВ, сериал, Андрей Лобов (главная роль а серии) Коварство /Фильм 29
 2012 — «Катерина. Другая жизнь», реж. А.Батов, Студия Панорама ,Россия 1, Олег Васильевич, депутат (роль второго плана)
 2012 — «Груз», реж. В.Лавров, компания, Гамма Продакшен, НТВ, сериал, Борюсик (главная роль в серии) Семейные ценности | Фильм № 6
 2011 — «Шеф», реж. О.Ларин, Триикс Медиа, НТВ, сериал, Валерий Александрович Буслаев, хозяин строительной фирмы (сквозная роль, серии 13-24)
 2011 — «Сплит», реж. Б.Бирман. ВАЙТ МЕДИА (Россия-Украина), канал ТЕТ, Украина, сериал, Глеб Морозов (роль второго плана)
 2011 — «Настоящие», реж. Е.Звездаков, Всемирный Русские Студии, РЕН ТВ, сериал, Олег Угар журналист (роль второго плана)
 2011 — «Маяковский. Два дня», реж. Д.Томашпольский, А.Демьяненко, по заказу канал Культура, мини сериал, американский ведущий (эпизод)
 2011 — «Встречное течение», реж. К Капица, Всемирные Русские Студии , РЕН ТВ, мини сериал, Артём Горшечкин, глава районной администрации (главная роль в серии)
 2011 — «Коммуналка», реж. М.Бриус, компания Триикс Медиа, НТВ, телефильм, Олег Колосов, криминальный бизнесмен (роль второго плана)
 2011 — «Дознаватель», реж. А.Коршунов, компания, ТрииксМедиа, НТВ, сериалЮ Аверин, спонсор Ирины (роль второго плана серия 8-21)
 2010 — «Чёрный город», реж. В.Татарский, Триикс Медиа, НТВ, телефильм, Николай Николаевич Журов (главная роль)
 2010 — «Страховщики», реж. А.Иванов, компания, ТрииксМедиа, канал Домашний, сериал, Зарубин, криминальный авторитет, (главная роль в серии) Чужие деньги | 18-я серия
 2010 — "Прощай, «макаров»!, реж. М.Бриус, компания, Триикс Медиа, НТВ, сериал, Виктор Михайлович Смолин, (главная роль в серии) Пропажа | 12-я серия
 2010 — «Литейный» (4-й сезон), реж. А.Иванов, компания, ТрииксМедиа, НТВ, сериал, Гурин, (главная роль в серии) Золотое Дело | 27-я серия
 2010 — «Гаишники», AFL (Россия-Украина) реж. А.Иванов, Россия 1, сериал, помощник Родичева (роль второго плана) Последний патрон Фильм −9
 2009−2010. «Слово женщине», реж. П.Симонов, и др. RWS, Россия 1, сериал, Валерий Фирсов. тренер по теннису (сквозная роль на 40 серий)
 2009 — «Отставник», реж. А.Батов, Триикс Медиа, НТВ, телефильм, полковник ГРУ Гривасов (роль второго плана)
 2009 — «Морские дьяволы 3», реж. В.Шкуратов, Гамма Продакшен, НТВ, сериал, штурман Джеймс Пирс (роль второго плана)
 2009 — «Когда растаял снег», реж. С.Басин, КиноПитер, РТР Россия, сериал, Владимир Захаров, майор (сквозная роль на 12 серий)
 2009 — «Брачный контракт», реж. А.Чёрных, Гамма Продакшен, НТВ, сериал,Николай Кротов, тренер по фитнесу (роль второго плана) Реквием для математика | 4-я серия
 2008 — «Соло для пистолета с оркестром», реж. Д.Тюрин, Студия Панорама, Россия РТР, сериал, Молохов, издатель (сквозной персонаж на 12 серий)
 2008 — «Родительский день», реж. А.Батов, Триикс Медиа, НТВ, телефильм, риэлтор (роль второго плана)
 2008 — «Не думай про белых обезьян», реж. Ю.Мамин. Фонд поддержки и развития кинематографии, Фонтан, полный метр, Баритонов, звезда (эпизод)
 2008 — «Красота требует», реж. О.Гусев, Ленфильм, ОРТ, музыкальный Фильм, (эпизод)
 2008 — «Жена по контракту», реж. В.Шкуратов, Ksk film (Украина) телефильм, Игорь Климов (роль второго плана)
 2008 — «Дорожный патруль 2», реж. М.Вассербаум, Форвард Фильм, НТВ, Мишин (главная роль в серии) Левый товар. Фильм 1.
 2008 — «Августейший посол», реж. С.Винокуров, кинокомпания Аврора, Фильм вышел на дисках, сериал, бургомистр Ван Дольф (роль второго фильма)
 2008 — «Литейный», 4 (1-й сезон), реж. А.Иванов, ТрииксМедиа, НТВ, Любавин (главная роль в серии) Проходная пешка / 23серия.
 2007 — «Янтарный барон», реж. С.Басин, Студия КиноПитер, Фильм вышел на дисках, сериал, Долматов — полковник милиции (главная роль)
 2007 — «Поводырь», реж. В.Хвтан, АСДС, полный метр, телохранитель матери (роль второго плана)
 2007 — «Открытое пространство», реж. Д.Нейдман, Центр Национального фильма, полный метр, отец Антона (роль второго плана)
 2007 — «Ленинград», реж. А.Буравский, Ленинград-продакшен Инк по заказу ОРТ, полный метр, эпизод.
 2007 — «Дюжина правосудия», реж. П.Мальков, Студия, Панорама, НТВ, сериал, Николай Николаевич Румянцев (роль второго плана)
 2007 — «Всегда говори всегда — 4», реж. А.Козлов, Феникс-фильм, Россия, сериал, эпизод
 2006 — «Старшеклассники», реж. П.Симонов и др ,. 5 канал, телесериал 140 серий, Сергей Иванович, отец Ивана Полесова (сквозной персонаж)
 2006 — «Лабиринты разума», реж. В.Малич, кинокомпания КСК, НТВ, сериал, Сергей (роль второго плана) Дверь. Фильм −10
 2006 — «Бандитский Петербург 9», реж. С.Винокуров, КиноПитер, НТВ, сериал, Новиков (роль второго плана) серия2,3,8,9,10,11
 2005 — «Тамбовская волчица», реж. А.Черных, Студия Панорама, НТВ, сериал, адвокат (роль второго плана)
 2005 — «Тайны следствия 5», реж. М.Вассербаум, Студия Панорама, НТВ, сериал, Владислав Антонович Грушницкий (главная роль в серии) Смерть за кадром | фильм 5
 2005 — «Королевство кривых...». реж. А.Якимчук, компания, НТВ-Кино, сериал, Владимир Аркадьевич, руководитель телеканала (роль второго плана)
 2005 — «Зона», реж. П.Штейн, RWS, НТВ, сериал, следователь Суворов (роль второго плана) серии 18-35.
 2004 — «Шахматист», реж. А.Кордон, Макс-медиа, НТВ, сериал, Борис Савельев, олигарх.(роль второго плана)
 2003 — «Улицы разбитых фонарей-5», реж. К.Капица, Новый Русский Сериал, 1 Канал, сериал, самоубийца, (эпизод) Герой дня/8 серия.
 2003 — «Спецназ 2», реж. А.Малюков, кинокомпания «Сварог», Первый канал, 4 серии, полковник ГРУ Колодов (роль второго плана) серии 1,2,4
 2003 — «Не ссорьтесь, девочки!», реж. И.Николаев, Студия, Панорама, НТВ, сериал, друг Эдика (роль второго плана)
 2003 — «Русские страшилки», реж. Ю.Мамин, Лентелефильм. сериал, представитель фирмы (главная роль в серии) Отходы из Мексики.14 серия
 2002 — «Госпожа Победа», реж. К.Капица, НТВ, сериал, сержант ГАИ(эпизод)
 2002 — "Агентство «Золотая пуля», реж. Е.Иванов, кинокомпания, ДомФильм, НТВ, сериал, Васнецов (роль второго плана) Дело о таможеннике | 14-я серия
 2002 — «Убойная сила 3», реж. И.Хамраев, Кинокомпания, УРСУС-ФИЛЬМ , по заказу ОРТ, сериал, актёр — (роль второго плана) | Фильм № 5
 2001 — «Крот», реж В.Яссан, кинокомпания КИНОМОСТ, НТВ, сериал, помощник Грязнова (эпизод)
 2000 — «Империя под ударом», реж А.Малюков, ТО «Сварог», ОРТ, сериал, Максим Горький (роль второго плана). Гапон | 7-я серия
 2000 — «Агент национальной безопасности 2», реж. Д.Светозаров, Зебра-фильм, ТНТ, сериал, Рябов (роль второго плана) Клуб «Алиса» | 6 и 7 серия
 1999 — «Агент национальной безопасности 1», реж. Э.Ясан, Русское видео, Фильм по заказу ТНТ сеть, ТНТ, сериал, Поваляев (роль второго плана) Три дня до эфира | 9-я серия
 1998 — «Улицы разбитых фонарей 1», реж. И.Хамраев, Русское видео, Фильм, ТНТ, Виктор Михайлович Куракин (роль второго плана). Вторжение в частную жизнь | 17-я серия
 1992 — «Рин. Легенда об иконе» | Rin — реж. Р.Седзи (Россия, Япония), полный метр, эпизод

Личная жизнь 
Актёр женат на своей коллеге, актрисе театра и кино Юлии Рудиной.

Супруги познакомились во время подготовки к спектаклю на сцене Большого Драматического Театра имени Г. А. Товстоногова в 2004 году и уже более 17ти лет счастливы вместе.

Юлия Рудина: из интервью Алексея Федькина и Юлии Рудиной «Мой муж — моя самая женская слабость»«Мой муж, не смотря на профессию, — сама логика, а я — человек эмоциональный. Алёша-голова, а я — шея. Он в нашей семье всё решает, а я поворачиваю всё в нужную сторону».

Ссылки 

 Интервью Алексея Федькина и Юлии Рудиной «Над большой каретной»
 Интервью Алексея Федькина и Юлии Рудиной «Новый Год — очень семейный праздник»
 Алексей Федькин на сайте kinopoisk.ru